Фюссли, Иоганн Каспар:

 Фюссли, Иоганн Каспар (1706—1782) — швейцарский художник, отец Иоганна Фюссли, энтомолога.
 Фюссли, Иоганн Каспар (1743—1786) — швейцарский энтомолог и издатель.